Ла-Мотт-Фёй () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 45 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 33 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Шарлотты д’Альбре (), XV век
 Церковь Сент-Илер (), мавзолей Шарлотты д’Альбре

Известные люди, связанные с городом 

 Чезаре Борджиа
 Шарлотта д’Альбре, жена Чезаре Борджиа

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini